Delta Lyrae kan syfta på:

 Delta1 Lyrae – Bayer-beteckning på en dubbelstjärna i stjärnbilden Stora hunden
 Delta2 Lyrae – Bayer-beteckning på en halvregelbunden variabel i stjärnbilden Lyran